{{Ficha de tecnocomplejo
| nombre = Quekchí Q'eqchi| mapa = Maya civilization location map-blank.svg
| comentario= Extensión del área kekchí y su localización en el globo terrestre.
| cronología = Aproximadamente 1520 d. C.
| localización =  Guatemala Belice México El Salvador Honduras
}}
Los kekchí (según la ortografía actual), q'eqchi' (según la ortografía antigua) o quekchí son uno de los pueblos mayas de Guatemala y Belice.Persona Q’eqchi’''': individuo de la etnia maya Q’eqchi’ que reconoce la integralidad del ser humano con el cosmos. Para los q’eqchi’es, esta forma de ver el mundo incluye la relación inseparable de los aspectos racionales y espirituales de las prácticas agrícolas con la madre tierra, así con los y las TzuulTaaq’a (dioses y diosas del cerro) mediante la práctica del Mayejak''.

Su idioma indígena también es llamado kekchí.

Historia 

Antes de que los conquistadores españoles
invadieran Guatemala en la década de 1520, los kekchíes se habían establecido en lo que ahora son los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz. A medida que pasaron los siglos hubo una época de desplazamientos de tierras, reasentamientos, persecuciones y migraciones, que dio lugar a una población más amplia de la comunidad kekchí en otras regiones de Guatemala (Izabal, Petén y Quiché), el sur de Belice (distrito de Toledo), y un número menor en El Salvador, Honduras y el sur de México (Chiapas y Campeche).

Masacre de Panzós 

La masacre de Panzós fue un ametrallamiento de indígenas kekchíes perpetrado el 29 de mayo de 1978 por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala, por órdenes del presidente Kjell Eugenio Laugerud García (1930-2009). Fueron asesinados al menos 53 kekchíes (entre hombres, mujeres y niños), y al menos 47 más quedaron heridos.

Distribución geográfica

Actualmente, el pueblo kekchí se encuentra principalmente ubicado en el norte Alta Verapaz y el sur de Petén,
El idioma kekchí todavía se habla en Guatemala, y es uno de los más hablados por los grupos mayas de Guatemala.

Referencias 

Etnias de Guatemala
Pueblos mayenses
Pueblos indígenas de Guatemala